

Населені пункти та їхні частини
 Пшецлав — місто в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пшецлав — гміна в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пшецлав — село в гміні Неґославіце Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Пшецлав — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Пшецлав — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Пшецлав — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пшецлав — осада в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки